Vladimir Solovjov může být:

 Vladimir Alexejevič Solovjov (* 1946) – sovětský a ruský kosmonaut
 Vladimir Romanovič Solovjov (1909–1968) – sovětský divadelní a filmový herec
 Vladimir Rudolfovič Solovjov (* 1963) – ruský novinář
 Vladimir Sergejevič Solovjov (1853–1900) – ruský filozof, teolog, spisovatel

Související články 
 Solovjov